Шувáкиш — наименование ряда географических объектов к северо-западу от Екатеринбурга:

 Шувакиш — пересыхающее озеро  в окрестностях города.
 Шувакиш — болото в приозёрной зоне озера Шувакиш, некогда часть озера.
 Шувакиш — река, исток озера Шувакиш, правый приток реки Пышмы.
 Шувакиш — посёлок-пригород Екатеринбурга.
 Шувакиш — станция Свердловской железной дороги в одноимённом посёлке.

См. также 
 Шувакишский железоделательный завод